Estación de Peñas Blancas puede referirse a:

 la estación localizada en La Puntilla, Provincia de Catamarca (Argentina).
 la estación perteneciente a la línea Peñarroya a Puertollano y Fuente del Arco, en Andalucía (España).